

Aeronautica 
 Boeing X-40 – velivolo sperimentale destinato al volo spaziale

Informatica 
 X40 – modello di ThinkPad

Altro 
 X40 – sigla della Panhard & Levassor 16CV lanciata nel 1914
 X40 – sigla del progetto della versione berlina della Citroën C5